Све́тлый Ключ — название различных географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Светлый Ключ — село в Никольском районе Вологодской области.
 Светлый Ключ — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Светлый Ключ — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.

Реки 
 Светлый Ключ — река в Усть-Канском районе Республики Алтай, приток Чёрной.
 Светлый Ключ — река в Белокатайском районе Башкирии, приток Большой Ургалы.
 Светлый Ключ — река в Усть-Абаканском районе Хакасии, приток Хараташа.
 Светлый Ключ — река в Быстринском районе Камчатского края, приток Козыревки.
 Светлый Ключ — река в Елизовском районе Камчатского края, приток Пиначевской.
 Светлый Ключ — река в Чугуевском районе Приморского края, приток Уссури.
 Светлый Ключ — река в Ванинском районе Хабаровского края, приток ручья Попутного.
 Светлый Ключ — река в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, приток Усалгина.
 Светлый Ключ — река в Новокузнецком и Таштагольском районах Кемеровской области, приток Пазнаса.
 Светлый Ключ — река в Таштагольском районе Кемеровской области, приток Большого Унзаса.
 Светлый Ключ — река в Пильнинском районе Нижегородской области, впадающая в Большое озеро.
 Светлый Ключ — река в Маслянинском районе Новосибирской области, приток Боровлянки.
 Светлый Ключ — река в Охинском районе Сахалинской области, приток реки Большой.
 Светлый Ключ — река в Невьянском районе Свердловской области, приток Таволги.

Примечания